Список водоспадів Ісландії:

Посилання 
 Group for Icelandic waterfalls at Flickr
 Photo of Hangifoss
 Photo of Goðafoss
 Photos of Waterfalls in Iceland
 Pictures Waterfalls in Iceland
 South Coast Iceland Waterfalls
 Iceland Waterfalls
 Images of Icelandic Waterfalls
 Photos of Skogafoss waterfall, Iceland
 Waterfall tours, Iceland

Водоспади Ісландії
Списки водоспадів
Списки:Ісландія